Ина (, ) — река в северо-западной Польше, в Западно-Поморском воеводстве, правый приток Одры.

Длина реки составляет 129 км, площадь водосборного бассейна — 2189 км².

Начало около города Иньско, впадает в Одру около Щецина.

Главные города на реке:
 Реч
 Старгард-Щециньски
 Голенюв.

Основные притоки:
 Кромпель
 Мала Ина

Служит байдарочным маршрутом от Совна (гмина Старгард-Щециньски) до Голенюва, рыболовное значение реки невелико.

Примечания 

Притоки Одры
Реки Западно-Поморского воеводства